A985 steht für:
 Bundesautobahn 985, eine Autobahn in Deutschland
 A985 road, eine A-Straße in Schottland

A985